La Vysšij Divizion A 1994-1995 è stata la 4ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Torneo dei Sei

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1994
Pallacanestro nel 1995
1994-1995